Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby 7 Kobiet 2014 – pierwsze mistrzostwa Europy U-18 w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o zasięgu kontynentalnym organizowane przez Rugby Europe mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie żeńskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Odbyły się w formie dziesięciozespołowego turnieju rozegranego w dniach 13–14 września 2014 roku w Enköping.

Inauguracyjne zawody zostały rozegrane w dziesięciozespołowej obsadzie, a mistrzem Europy została reprezentacja Anglii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Europe 

2014
2014 w rugby union
2014 w Szwecji
Rugby union w Szwecji